Peterson est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 
 Alan P. Peterson (1920-1998), ornithologue argentin
 Alexis Peterson (1995-), joueuse américaine de basket-ball
 Amanda Peterson (1971-2015), actrice américaine
 Ann Peterson (1947-), plongeuse américaine
 Bruce Peterson (1933–2006), pilote d'essai américain travaillant pour la NASA
 Cameron Peterson (1983-), coureur cycliste australien
 Carla Peterson (née en 1974), actrice et directrice de théâtre argentine
 Cassandra Peterson (1949-), actrice, productrice et scénariste américaine
Dale Peterson (1944-), auteur américain
 
 Donald H. Peterson (1930-2018), astronaute américain
  (1954-), ancien policier, tueur de Kathleen Savio en 2004
 Erik Peterson (1890-1960), théologien allemand
  (1945-), musicien canadien (The Guess Who).
 Gilles Peterson (?), DJ britannique et propriétaire de labels de disques à Londres
 Greg Peterson, joueur de rugby à XV américain
 Gus Peterson (1893-1969), cadreur et directeur de la photographie américain
 Jeret Peterson (1981-2011), skieur acrobatique américain
 Jim Peterson (1941-), homme politique canadien
 Jordan Peterson (1962), psychologue, polémiste et vidéaste canadien
 Kristjan Jaak Peterson (1801-1822), poète estonien 
 Lakey Peterson (1994),  surfeuse professionnelle américaine
 Lawrence Peterson (1873-1951), homme politique provincial de l'Alberta, au Canada
 Lucky Peterson (1964-2020), guitariste, pianiste et chanteur américain de blues
 Marvin Peterson (1948-), trompettiste américain de jazz
 Mendel L. Peterson (1918-2003), officier de marine et archéologue américain
 Michael Peterson (1943-), écrivain américain
 Morris Peterson (1977-), joueur de basket-ball américain
 Oscar Peterson (1925-2007), pianiste et compositeur canadien de jazz
 Peter George Peterson (1926-2018), homme politique américain
  (1939-2005), chanteur américain
 Roger Tory Peterson (1908-1996), peintre, naturaliste et ornithologue américain
 Ronnie Peterson (1944-1978), pilote de course automobile suédois de Formule 1
 Roy Peterson (1936-2013), caricaturiste de presse canadien
 Scott Peterson (1972-), criminel américain
 Seth Peterson (1970-), acteur américain
 Sydney Peterson (2002-), fondeuse américaine
 Tabitha Peterson (1989-), curleuse américaine
 Teodor Peterson (1988-), skieur de fond suédois
 Thomas Peterson (1986-), coureur cycliste américain
 Travis Peterson (1985-), basketteur américain
 Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942), compositeur et journaliste suédois
Zoey Leigh Peterson, écrivaine américano-canadienne

Toponyme 

 Peterson, localité de l'Iowa
 Peterson, localité du Minnesota
 Peterson Air Force Base, base de l'US Air Force dans le Colorado

Autres 
 Institut Peterson, aussi connu sous son ancien nom Institute for International Economics, un think tank international
 Algorithme de Peterson

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais